200-летие со дня рождения А. С. Пушкина — серия памятных монет Центрального банка Российской Федерации, выпущенная в 1999 году к 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин (, Москва — , Санкт-Петербург) — русский поэт, драматург и прозаик.

Александр Сергеевич Пушкин имеет репутацию великого или величайшего русского поэта. Пушкин рассматривается как создатель современного русского литературного языка

История выпуска 

В серии 7 монетных типов, монеты являются частью Исторической серии и посвящены поэту Александру Сергеевичу Пушкину.

Чеканка монет начата в марте 1999 года. В серии одна не драгоценная монета из медно-никелевого сплава, номиналом 1 рубль и шесть драгоценных монет, по две из серебра и золота 900 пробы.

На аверсе каждой из монет изображён двуглавый орёл, а на реверсе изображение поэта.
 
 Монета из медно-никелевого сплава номиналом в 1 рубль тиражом 10 000 000 штук.
 Две монеты из серебра 900 пробы номиналом в 3 рубля и тиражом 15 000 штук (каждой монеты).
 Монета из серебра 900 пробы номиналом 25 рублей тиражом 3000 штук.
 Монета из серебра 900 пробы номиналом 100 рублей тиражом 1000 штук.
 Монета из золота 900 пробы номиналом 50 рублей тиражом 1500 штук.
 Монета из золота 900 пробы номиналом 100 рублей тиражом 1000 штук.

1999 год

1 Рубль

3 Рубля

25 рублей

100 Рублей (серебро)

50 рублей

100 Рублей (Золото)

См. также 
 Памятная монета
 Список памятных монет России
 Структура каталожного номера монет России

Ссылки 
 Сайт Банка России

Памятные монеты России
Юбилейные монеты России